Qaraqoyunlu – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Qaraqoyunlu – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Qaraqoyunlu – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 Qaraqoyunlu – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian
 Qaraqoyunlu – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian